MSI steht für:

 Maritime Safety Information
 Marketing Science Institute, eine Nonprofit-Forschungseinrichtung
 Märkische Seifenindustrie
 Media Sports Investment
 Medium Scale Integration, siehe Integrationsgrad (Halbleitertechnik) 
 Message-Signaled Interrupts, ein Interrupttyp bei PCI-Computersystemen
 Micro-Star International, ein taiwanischer Hersteller von Computerhardware
 Microsoft Installer, siehe Windows Installer
 Mid-Season Invitational, eSports-Wettbewerb in League of Legends
 Mikrosatelliteninstabilität, beschreibt die Insertion oder Deletion einiger weniger Nukleotide in kurzen, repetitiven Sequenzen des Genoms
 Mindless Self Indulgence, eine amerikanische Punkband
 Modified-Shared-Invalid Protokoll, ein Protokoll zur Cacheverwaltung
 Moisture Stress Index, siehe Vegetationsindex
 Morphinsulfat per injectionem, Morphin als Injektionslösung
 Motor Sich Airlines, eine ukrainische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Movimiento San Isidro, spanischsprachiger Originalname der San-Isidro-Bewegung
 Movimento Sociale Italiano, eine neofaschistische italienische Partei 
 MSI, eine Handelsbezeichnung für Morphinprodukte
 MSI Global Alliance, Independent Legal & Accounting Firms
 Multi Stakeholder Initiatives
 Multiple Sources of Income (auch „multiple streams of income“), mehrere Einkommensquellen

MSI